Le sigle UFD peut signifier :

Sciences et techniques

Astronomie 
 , une galaxie naine de très faible luminosité ;

Informatique 
  ;

Mathématiques 
 , un anneau factoriel ;

Culture et société

Cinéma 
 UGC Fox Distribution, une société franco-américaine de distribution de films en salle ;

Politique 
 , un parti politique (dans différents pays).